Jean Charles Abbatucci ist der Name folgender Personen:

* Jean Charles Abbatucci (General) (1771–1796), französischer General
 Jean Charles Abbatucci (Politiker) (1816–1885), französischer Politiker